Příjmení Sergejev nosí více významných osobností:

 Dmitrij Sergejev (* 1968) – reprezentant Ruska v judu
 Igor Sergejev (1938–2006) – ruský vojenský důstojník a ministr obrany v letech 1997-2001
 Sergej Nikolajevič Sergejev-Censkij (1875–1958) – sovětský spisovatel, dramatik a básník

Externí odkazy